Keuken (ruimte)
 Kombuis (molen), een aanbouw aan een standerdmolen waarin werktuigen kunnen worden geplaatst